O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense foi o campeão da Copa do Brasil de 2001 e classificou-se automaticamente para a Taça Libertadores da América de 2002. Esta foi a primeira edição da Copa do Brasil a não contar com os clubes brasileiros classificados para a Taça Libertadores da América.

Participantes

Confrontos

Final

Premiação 

2001
Futebol de 2001 no Brasil